Ра́вни:
 Равни — село в общине Раша, Хорватия.
 Равни — село в общине Гаско, Босния и Герцеговина.
 Равни — село в общине Мостар, Босния и Герцеговина.
 Равни — село в общине Колашин, Черногория.
 Равни-Тополовац — село в Сербии.
 Равни — село в муниципалитете Брус, Сербия.
 Равни — село в муниципалитете Ужице, Сербия.
 Равни — село в Словении.

См. также 
 Равна
 Равне